Мака́скилл (MacAskill) — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макаскилл, Дэнни (род. 1985) — британский спортсмен, родоначальник современного велотриала.
 Макаскилл, Клара (род. 1964) — канадская спортсменка, мировой призёр в гребле на байдарках.